Kopera ist der Name von 

 Feliks Kopera (1871–1952), polnischer Kunsthistoriker
 Piotr Kopera († nach 1945), polnischer Gerechter unter den Völkern 
 Sabine Kopera (* um 1963), österreichische Popsängerin